Плутон (міфологія) — в античній міфології — бог підземного світу.
 Плутон (карликова планета) — найбільша відома карликова планета Сонячної системи.
 Плутон (геологія) — загальна назва окремих самостійних глибинних магматичних тіл.
 Плутон (Румунія) — село в комуні Піпіріг повіту Нямц у Румунії.